Amphitryon puede referirse a:
Anfitrión, comedia de Plauto.
 Amphitryon (1668), comedia del francés Molière.
 Amphitryon (1807), obra teatral del alemán Heinrich von Kleist.
Amphitryon 38 (1929), obra teatral del francés Jean Giraudoux.
Amphitryon (2000), novela del mexicano Ignacio Padilla.